Сеппяля () — финская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Сеппяля — до 1948 года название посёлка Подгорное в Выборгском районе Ленинградской области.
 Сеппяля — населённый пункт, в 1948 году присоединённый к деревне Камышевка в Выборгском районе Ленинградской области.

Носители фамилии 
 Сеппяля, Теро (род. 1994) — финский биатлонист.
 Сеппяля, Тимо (род. 1968) — финский биатлонист.
 Сеппяля, Ханна-Мария (род. 1984) — финская пловчиха.
  (1924—2017) — финский военный историк.
 Сеппяля, Хенкка (род. 1980) — бас-гитарист финской группы Children of Bodom.